Boiry je součást názvu více obcí ve Francii:

 Boiry-Becquerelle – obec v departementu Pas-de-Calais
 Boiry-Notre-Dame – obec v departementu Pas-de-Calais
 Boiry-Saint-Martin – obec v departementu Pas-de-Calais
 Boiry-Sainte-Rictrude – obec v departementu Pas-de-Calais